Udział – pojęcie prawne
Miejscowość na Białorusi:
 Udział – agromiasteczko w obw. witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Udział

Zobacz też 
 udział własny
 udział w nieruchomości wspólnej